Луис Харви Шалиф (; 25 декабря 1876, Одесса, Российская империя — 25 ноября 1948) — балетмейстер русского происхождения, хореограф, писатель. Один из первых русских танцевальных инструкторов, преподававших в США.

Луис Шалиф был довольно значимой фигурой Нью-Йоркского общества в первой половине XX века. Его называли "главой преподавателей танцев города Нью-Йорк". В 1949 году журнал «Dance Magazine» писал о нём: "ещё при жизни Луис стал едва ли не легендарной фигурой в мире танцевального искусства". В разные годы своей жизни Луис писал множество учебников по танцевальным техникам и книг с описанием народных танцев, пять из которых были переведены на различные языки мира. Ему причисляют большое число разнообразных композиций и аранжировок, а также ряд балетных постановок.

Биография 

Луис Харви Шалиф родился в 1876 году в городе Одесса, Российская империя. В 9 лет начал заниматься балетом в Государственном Театре города Одесса под руководством Томаша (или, по-русски, Фомы) Нижинского, отца известных танцоров Вацлава и Брониславы. После окончания занятий в 1893 году, Шалиф присоединяется к Варшавскому и Российскому Императорскому балетам, получив от первого диплом в 1895 году. В 1897 году Луис стал балетмейстером в театре города Одесса.

В 1904 году Луис иммигрировал в Нью-Йорк. Там он на протяжении 1905-1906 годов танцевал в балете музыкального театра Метрополитен-опера и служил помощником балетмейстера Луиджи Альбертиери (; 1860 — 1930). Помимо этого он давал уроки в некоторых частных школах, в том числе и в Нью-Йоркской школе при обществе этической культуры (основана Феликсом Адлером), благотворительном учреждении на Генри стрит и Нью-Йоркском университете.

В 1905 году Луис открывает собственное танцевально-педагогическое училище (), в котором он обучал не только начинающих танцоров и детей, но и преподавателей танцев, физической культуры и фитнеса (отсюда и приставка «педагогическое»). Учебное заведение Шалифа было первым училищем в США, которое обучало танцевальных инструкторов. В 1907 году оно переехало на 42-ую улицу. В 1909 году Луис обучал «спортивным танцам» участников организации YMCA, а так же являлся хореографом исторических, национальных и народных танцев на празднике Гудзона-Фултона в Нью-Йорке. После 1910 года Луис прекратил свои выступления и полностью сосредоточился на педагогической деятельности.

Луис Шалиф являлся вице президентом Американского общества Танцевальных Инструкторов (). С 1910 по 1918 год он преподавал в Американской Ассоциации Хореографов ().

В 1913-1914 годах училище по собственному желанию Луиса было перенесено в здание «храма Терпсихоры» на 57-й улице, расположенной недалеко от Карнеги-холл. Однако уже в 1916 году балетмейстер поручает архитекторам Джорджу и Генри Бем спроектировать новое здание танцевального училища, которым Шалиф впоследствии очень гордился, говоря: "в целом здание моего училища не имеет себе равных в Америке. Это яркий пример успеха, с которым столкнулась школа, предоставляя лучшие уроки танцев". Работа архитекторов — 5-этажный дом, стоимостью около $110 000 — получила своё признание и в обществе: путеводитель по недвижимости 1916 года описывал проект как "чистое, современное решение, свободное от прикрас, классическое по своему характеру, питавшее идеи из греческого и римского периодов". Национальная Энциклопедия Американской Биографии () назвала школу "удивительно красивым сооружением". Здание, служившее и школой и домом, находилось во владении Шалифа до 1933 года. Годом спустя в октябре 1934 года во время Великой Депрессии Луис теряет на него права. Здание, тем не менее, не было разрушено или переоборудовано и в 1946 году его приобрел Карл Фишер, известный американский музыкальный издатель. В 1959 году здание было продано организации Columbia Artists Management, Inc. (CAMI), которому оно принадлежит и по сей день.

В 1919 году совет епископов методистской Епископальной церкви запретил танцы. Это вызывало негодование со стороны Луиса Шалифа. В ноябре 1920 года на очередном совещании комитета было рассмотрено его письмо, гласившее: "Мы будем продолжать призывать к отмене этих пуританских законов". Луис жаловался на участников Генеральной конференции, прошедшей в мае, описывая их как "страусов, отказавшихся обсуждать поставленный вопрос за пределами собрания, и сохраняющих запрет даже на цирк". Но несмотря на решение епископальной церкви Шалиф продолжает свою деятельность.

В 1935 году Луис встретился с русской артисткой балета Брониславой Нижинской. Во время встречи он уверял последнюю, что "Томаш Нижинский, как балетмейстер превосходит Михаила Фокина". По его мнению балет отца «Бахчисарайский фонтан» был много лучше «Шехерезады».

С потерей собственной школы Луис не оставил свою преподавательскую деятельность. В 1937 году он перенёс обучение в здание Интернэшнл Билдинг в Рокфеллеровском центре по адресу 5-я авеню, 630, а позднее в Стейнвей Холл.

В 1945 году журнал «Dance Magazine» приписал Луису Шалифу популяризацию "работы у станка, использования пальцев ног и применения классической музыки при обучении танцам", а также поместил его "в первые ряды общественного движения, которое предоставило возможность заниматься балетом каждому ребенку Америки" за упрощение и адаптацию русских танцевальных техник.

25 ноября 1948 года Луис Шалиф умер в городе Нью-Йорк, США.

Своими усилиям в области образования, в частности созданием танцевально-педагогического училища, Луис Шалиф оказал большое влияние на продвижение танцевального искусства в Нью-Йорке и США в целом. Он преподавал танцевальное искусство таким личностям, как Гарриет Хоктор, Марджори Лорд, Диана Вриланд, Рита де ла Порт и другим.

Публикации 

 Allegretto: Esthetic Solo or Group Dance. By Louis Harvy Chalif, New York: Chalif Normal School of Dancing, 3 стр., 1914.
 Autumn: An Interpretive Solo Dance. By Louis Harvy Chalif, New York: Chalif Normal School of Dancing, 9 стр., 1914.
 Bavarian Folk Dance. By Louis Harvy Chalif, New York: Chalif Normal School of Dancing, 3 стр., 1914.
 Blue Danube Waltz: Greek Solo or Group Dance, The. By Louis Harvy Chalif, New York: Chalif Normal School of Dancing, 5 стр., 1914.
 Bride's Dance: A Russian Pantomimic Solo Dance, The. By Louis Harvy Chalif, New York: Chalif Normal School of Dancing, 7 стр., 1914.
 Bulgarian Folk Dance. By Louis Harvy Chalif, New York: Chalif Normal School of Dancing, 3 стр., 1914.
 Chacone: French Duet Dance. By Louis Harvy Chalif, New York: Chalif Normal School of Dancing, 7 стр., 1914.
 Chalif Text Book of Dancing: The Fundamental Positions and Exercises, The. Volume I, By Louis Harvy Chalif, New York: Chalif Normal School of Dancing, 1914.
 Chalif Text book of Dancing: Greek Dancing, The, Volume III.By Louis Harvy Chalif, New York: Chalif Normal School of Dancing, 1920.
 Chalif Text Book of Dancing: Fundamental Positions and Exercises, The, Volume IV. By Louis Harvy Chalif, New York: Chalif Normal School of Dancing, 3 стр., 1914.
 
 Cymbal Dance: Greek Solo, By Louis Harvy Chalif, New York: Chalif Normal School of Dancing, 8 стр., 1914.
 Csardas: Hungarian Peasant Duet. By Louis Harvy Chalif, New York: Chalif Normal School of Dancing, 9 стр., 1914.
 Dances by Louis H. Chalif: Classical Music, Carefully Chosen and .... By Louis Harvy Chalif, New York: Chalif Normal School of Dancing, 1916.
 Dances; National, Demicharacter, Ballet, Estethetic, Interpretive .... By Louis Harvy Chalif, New York: Chalif Normal School of Dancing, 1915.
 Exercises for Dancing from Chalif's Text Book of Dancing: Volume 1. By Louis Harvy Chalif, New York: Chalif Normal School of Dancing, 53 стр., 1914.
 Feria: Spanish Solo Dance, La. By Louis Harvy Chalif, New York: Chalif Normal School of Dancing, 3 стр., 1916.
 Fireflies: A Simple Esthetic Solo Dance. By Louis Harvy Chalif, New York: Chalif Normal School of Dancing, 5 стр., 1914.
 Folk Dances of Different Nations, 3 Volumes. by Louis Harvy Chalif, New York: 1914 (1926).
 French Doll: Characteristic Solo Dance, The. By Louis Harvy Chalif, New York: Chalif Normal School of Dancing, 7 стр., 1915.
 Furlana: Venetian Gondolier Solo, Usable for a Group .... By Louis Harvy Chalif, New York: Chalif Normal School of Dancing, 6 стр., 1914.
 Galanterie: Simple Couple Schottische Series, For Circular Formation. By Louis Harvy Chalif, New York: Chalif Normal School of Dancing, 8 стр., 1915.
 Goralski Taniec: A Polish Dance. By Louis Harvy Chalif, New York: Chalif Normal School of Dancing, 5 стр., 1914.
 Hussar: Hungarian Characteristic Dance, The. By Louis Harvy Chalif, New York: Chalif Normal School of Dancing, 5 стр., 1915.
 Jean et Jeanette: French Character Pantomimic Duet Dance. By Louis Harvy Chalif, New York: Chalif Normal School of Dancing, 5 стр., 1914.
 Joy of the Rose: Pierrot Pantomime Solo Dance. By Louis Harvy Chalif, New York: Chalif Normal School of Dancing, 5 стр., 1915.
 Light and Darkness: (Aether and Erebus) Greek Pantomime Duet Dance. By Louis Harvy Chalif, New York: Chalif Normal School of Dancing, 8 стр., 1914.
 Maid of Honor: Polish Solo Dance, Rather Difficult. By Louis Harvy Chalif, New York: Chalif Normal School of Dancing, 11 стр., 1909.
 Moment Musical: Interpretive Solo Dance. By Louis Harvy Chalif, New York: Chalif Normal School of Dancing, 5 стр., 1914.
 New Dances. By Louis Harvy Chalif, New York: Chalif Normal School of Dancing, 1929.
 New Music for the Classical Exercises for Technique in Dancing. By Louis Harvy Chalif, New York: Chalif Normal School of Dancing, 42 стр., 1914.
 Nightingale: A Very Simple Esthetic Solo Dance, The. By Louis Harvy Chalif, New York: Chalif Normal School of Dancing, 5 стр., 1914.
 Paloma: Mexican Dance, La. By Louis Harvy Chalif, New York: Chalif Normal School of Dancing, 5 стр., 1917.
 Pavanne: An Old French Duet Dance .... By Louis Harvy Chalif, New York: Chalif Normal School of Dancing, 7 стр., 1914.
 Petite Coquette: Esthetic Dance. By Louis Harvy Chalif, New York: Chalif Normal School of Dancing, 3 стр., 1914.
 Pied Piper, The. By Louis Harvy Chalif, New York: Chalif Normal School of Dancing, 3 стр., 1914.
 Polka Miniature: A simple Aesthetic Solo Dance. By Louis Harvy Chalif, New York: Chalif Normal School of Dancing, 7 стр., 1914.
 Pragska Polka: Czech-Slovak Duet, Rather Difficult. By Louis Harvy Chalif, New York: Chalif Normal School of Dancing, 4 стр., 1920.
 Psyche: An Interpretive Solo Dance. By Louis Harvy Chalif, New York: Chalif Normal School of Dancing, 9 стр., 1914.
 
 Song of the Robin: Interpretive Solo or Group Dance, The. By Louis Harvy Chalif, New York: Chalif Normal School of Dancing, 5 стр., 1914.
 Studies in Rhythm and Expression: Booklet 1 Containing Series 1 and 2. By Louis Harvy Chalif, New York: Chalif Normal School of Dancing, 40 стр., 1925.
 Sunbeams: Simple Couple Polka Series, For Circular Formation. By Louis Harvy Chalif, New York: Chalif Normal School of Dancing, 5 стр., 1915.
 Tourdion: An Old French Folk Dance. By Louis Harvy Chalif, New York: Chalif Normal School of Dancing, 3 стр., 1914.
 Wooden Shoes: Dutch Folk Dance. By Louis Harvy Chalif, New York: Chalif Normal School of Dancing, 5 стр., 1914.
 Dances; national, demicharacter, ballet, esthetic, interpretive and folk, fully described, and with appropriate music for each, for use in American dancing academies and schools

Примечания 

Танцоры
Танцоры США
Балетмейстеры по алфавиту
Балетмейстеры США
Писатели США